rozpraszanie światła – w optyce, tworzenie się rozproszonych fal w wyniku oddziaływania fal elektromagnetycznych z niejednorodnościami ośrodka lub pyłami zawieszonymi w ośrodku
 rozpraszanie cząstek – w fizyce cząstek, jest klasą zjawisk, w których cząstki odchylają się od pierwotnego toru, w wyniku oddziaływania z innymi cząstkami
 rozpraszanie (dithering) – w grafice komputerowej zamierzony efekt zastosowania szumu w celu zniwelowania błędu kwantyzacji
 w akustyce, rozpraszanie związane jest z ugięciem fal dźwiękowych na niejednorodnościach ośrodka lub na przeszkodach w ośrodku
 mieszanie – w informatyce jedno z tłumaczeń angielskiego słowa "hashing"